Стэ́нли Майкл Бэ́йли Хэ́йлвуд, более известный как Майк Хэ́йлвуд, GM, MBE (, ,  — , ) — британский автогонщик и мотогонщик. Обладатель девяти чемпионских титулов в мотогонках в различных классах. Пилот Формулы-1 и 24 часов Ле-Мана. Чемпион Европы Формулы-2. Имел прозвище "Mike The Bike".

Биография

Ранние годы 
Стэнли Майкл Бэйли Хэйлвуд родился 2 апреля 1940 в семье мотоциклетного дилера. Мотогонки были увлечением Майка с детства, и в 1957 началась его карьера в мотоспорте. Его первая гонка состоялась 22 апреля 1957, а в 1958 Хэйлвуд стал чемпионом Великобритании в четырёх классах.

Титулы в мотоспорте (1958—1967) 
В 1958 Майк Хэйлвуд дебютировал в Motorcycle Grand Prix, заняв 4 место в классе 250cc и 6 место в классе 350cc. Хэйлвуд трижды пришёл на подиум. В 1959 Хэйлвуд одержал свою первую победу, выиграв Гран-при Ольстера в классе 125cc за рулём Ducati. Благодаря этой победе Майк Хэйлвуд стал самым молодым победителем гонки Motorcycle Grand Prix (19 лет). В 1960 Майк впервые приехал на подиум в высшем на тот момент классе 500cc, за рулём Norton заняв третье место в Isle of Man TT, а затем стал третьим в Мото Гран-при Наций. 
В 1961 Майк Хэйлвуд выиграл свой первый международный мотоциклетный титул, став за рулём Honda чемпионом мира в классе 250cc. Хэйлвуд одержал в этом классе четыре победы. В 1962 Майк Хэйлвуд стал чемпионом в высшем классе (500cc) за рулём MV Agusta, одержав 5 побед, и выиграл Isle of Man TT в классе 350cc. С 1963 по 1965 Хэйлвуд выиграл ещё три чемпионских титула в классе 500cc, выступая за MV Agusta, а в 1966 и 1967, выступая за Honda, выигрывал по два чемпионства в год в классах 250cc и 350cc, а также стал оба раза вице-чемпионом в классе 500cc. Всего Майк Хэйлвуд стал чемпионом Motorcycle Grand Prix 9 раз, провёл 152 гонки, одержал 76 побед, побывал на подиуме 112 раз.

Автоспорт (1963—1974) 
В 1963 состоялся дебют Майка Хэйлвуда в автоспорте. В Формуле-1 Майк выступал с  по , за три года проведя 12 Гран-при. Его командой была Reg Parnell Racing, за которую он выступал за рулём Lotus (на Гран-при Италии 1963 года Хэйлвуд ездил на Lola). На Гран-при Монако 1964 года Майк Хэйлвуд заработал своё первое очко за шестое место за рулём Lotus 25. После трёх сезонов в Формуле-1 Хэйлвуд почти полностью сконцентрировался на мотогонках, но в 1966 выиграл Dickie Dale 3 Hours вместе с  за рулём Ford GT40. 
В 1969 Майк Хэйлвуд вернулся в автоспорт, начав выступать в Формуле-5000. Пилот также занял третье место в  за рулём Ford GT40. В 1971 Хэйлвуд занял второе место в Формуле-5000 и вернулся в Формулу-1, где стал выступать за команду . На Гран-при Италии 1971 года Хэйлвуд занял четвёртое место, а в  провёл полный сезон в Формуле-1 и стал в Чемпионате пилотов восьмым, набрав 13 очков и впервые в карьере приехав на подиум (2 место в Италии). На Гран-при ЮАР 1972 Хэйлвуд единственный раз в своей карьере показал лучшее время круга. Также в 1972 он одержал две победы в Формуле-2. Однако в  Майк Хэйлвуд не набрал ни одного очка. На Гран-при ЮАР он спас пилота BRM Клея Регаццони, вытащив его из загоревшейся машины. За этот подвиг Майк Хэйлвуд был удостоен Медали Георга. В этом же году Хэйлвуд выиграл 1000 километров Спа вместе с Дереком Беллом за рулём Mirage. 
В  Майк Хэйлвуд перешёл из  в McLaren. Сезон начался очень успешно: в Аргентине Майк пришёл четвёртым, в Бразилии — пятым, в Южной Африке — третьим. Ещё три очка Майк набрал за 4-е место на Гран-при Нидерландов. Однако на Гран-при Германии он попал в аварию и сломал ногу. После этой травмы Хэйлвуд завершил автоспортивную карьеру. По итогам сезона 1974 Хэйлвуд занял 11 место в Чемпионате пилотов, с 12 очками. Кроме того, Хэйлвуд занял 4 место в .

Возвращение в мотоспорт (1978—1979) 
В 1978 году Майк Хэйлвуд вернулся в мотоциклетный спорт, приняв участие в Isle of Man TT. Хэйлвуд выиграл эту гонку в классе Formula I. В этом же мероприятии Хэйлвуд принял участие в 1979, выиграв Senior TT.

Смерть 
21 марта 1981 Майк Хэйлвуд вместе с двумя детьми попал в серьёзную дорожную аварию близ деревни Тэнуорт (графство Уорикшир). Его дочь Мишель погибла на месте, а сам Майк Хэйлвуд скончался от полученных травм 23 марта.

Выступления в Motorcycle Grand Prix

Выступления в автоспорте

Чемпионат мира Формулы-1 

|- 
!rowspan=2|
!rowspan=2|
!
!rowspan=2| 1,5 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|-
!
!
!
!BRM P56 1,5 V8
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
|

|-
!
!
!
!BRM P56 1,5 V8
!

|
|
|
|
|

|-
!
!
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

 

 

|
|
|
|

|-
!
!
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|
|

|-
!
!
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|-
!
!Yardley Team McLaren
!McLaren M23
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|
|
|

|}

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 AMA Motorcycle Hall of Fame
 Международный Зал Славы Мотоспорта

Мотогонщики Великобритании
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 125cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 250cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 350cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 500cc
Пилоты Isle of Man TT
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Погибшие в автомобильных катастрофах
Лауреаты приза Сигрейва